Çorlu bezeichnet:
 Çorlu, Stadt in der türkischen Provinz Tekirdağ

Çorlu bzw. Corlu ist der Familienname folgender Personen:

 Azad Corlu (* 1991), dänischer Fußballspieler
 Rezan Corlu (* 1997), dänischer Fußballspieler
 Şenol Çorlu (* 1961), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Vedat Çorlu (* 1964), türkischer Verleger und literarischer Übersetzer

Siehe auch:
 Flughafen Tekirdağ Çorlu, Flughafen nahe der türkischen Stadt Çorlu